VG est un code, qui signifie :
 îles Vierges britanniques, selon la liste des Internet TLD : .vg ;
 Vendée Globe, une course à la voile autour du monde ;
 une abréviation de « ailes vestigiales », un gène de Drosophila melanogaster ;
 Verdens Gang, un journal norvégien ;
 « Vos Gueules », un code SMS ; 
 VG, un agent innervant de la série V précurseur du VX.
 .

Code